Antoine Carraby, более известный под своим сценическим псевдонимом DJ Yella — рэпер, диджей, барабанщик, музыкальный продюсер, режиссёр и порнограф из города Комптон, США. Участник групп World Class Wreckin' Cru и легендарной N.W.A.

Деятельность в музыке 
В начале своей карьеры рэпера состоял в World Class Wreckin’ Cru вместе с Dr. Dre. Позже он стал одним из основателей гангста-рэп группы N.W.A. (вместе с Dr. Dre, Arabian Prince, Ice Cube, MC Ren, и Eazy-E). C его участием вышел дебютный альбом Eazy-E — Eazy-Duz-It и все три альбома N.W.A. Он спродюсировал дебютный альбом для J.J.Fad и Michel'le, с Dre и внёс свой вклад в альбом The D.O.C.’а 1989 г., «No One Can Do It Better». В 2006 году Джерри Хеллер написал, что Дре и Yella работают вместе. Он засвидетельствовал, что между парой нет никакого взаимопонимания, они всегда работают молча и никогда не советуются друг с другом. Yella оставался близким другом Eazy-E и не переставал работать в Ruthless Records после краха N.W.A. Он спродюсировал такие альбомы, как «Not Just a Fad» (1990), «Are u Xpencienced» (1993) и два трека из альбома Eazy-E — «Its On». Он был единственным членом N.W.A., который пришёл на похороны Eazy. В 1996 году Yella выпустил свой дебютный альбом «One Mo Nigga To Go» записанный в Street Life Records, совместно с такими рэперами, как Kokane, B.G Knocc Out, и Dresta. После этого альбома Yella сделал передышку в музыке и начал долгую и успешную карьеру создателя порнофильмов. Yella приписывал себе создание более чем 300 порнофильмов. Также DJ Yella является крёстным отцом второго сына Eazy-E — Baby Eazy-E.

На 26 ноября 2011 года Yella вернулся к музыке и начал делать новый сольный альбом под названием West Coastin'. Предположительное время выхода было назначено — лето 2012 года.

27 июня 2015 года на BET Experience 2015, в Лос-Анджелесе, Ice Cube, MC Ren и DJ Yella, спустя много лет, вновь объединились для выступления как группа N.W.A. и исполнили свои классические треки — «Straight Outta Compton», «Fuck The Police» и «Alwayz Into Somethin». На заднем плане можно видеть видео ряды о преступлениях полиции или с фото оригинального N.W.A. Примечательно, что это первое совместное выступление Ice Cube и DJ Yella после 1989 года, то есть спустя 26 лет. Ещё одним треком был «Chin Check» (при участии Snoop Dogg’a).

15 августа 2015 года вышел фильм «Голос улиц», где DJ Yell’у сыграл Нил Браун младший. На фоне остальных участников его изобразили менее агрессивным.

Дискография

Альбомы 
 One Mo Nigga ta Go (Album) (1996)
 West Coastin' (Album) (Запланирован)

Синглы 
 Slice / Kru Groove (1984)
 4 Tha E (Remixes) (1996)
 Dat’s How I’m Livin' (1996)

Произведения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 DJ Yella на IMDB
 DJ Yella на Myspace

См. также 
 N.W.A
 World Class Wreckin' Cru
 Голос улиц

Рэперы США
N.W.A
Члены Зала славы рок-н-ролла